Qom peut être :
 Qom, ville d’Iran,
 la , rivière d’Iran,
 la province de Qom, province d’Iran,
 le qom ou toba, une langue waykuruane parlée en Argentine,
 les Qom ou Toba, peuple d’Argentine.